Kitt bezeichnet:
 Kitt, Dichtungsmasse
 Holzkitt, eine spezielle Spachtelmasse für Holz
 Verkittung, Klebetechnik in der Optik

Kitt ist der Familienname folgender Personen:
 AJ Kitt (* 1968), US-amerikanischer Skirennläufer
 Bruno Kitt (1906–1946), deutscher Mediziner und SS-Hauptsturmführer
 Camille Kitt (* 1989), US-amerikanische Harfenspielerin und Schauspielerin, siehe Camille und Kennerly Kitt
 David Kitt (* 1975), irischer Musiker
 David Kitt (Golfspieler) (1999/2000), irischer Golfspieler 
 Eartha Kitt (1927–2008), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Ferdinand Kitt (1887–1961), österreichischer Maler
 Kennerly Kitt (* 1989), US-amerikanische Harfenspielerin und Schauspielerin, siehe Camille und Kennerly Kitt
 Michael F. Kitt (1914–1974), irischer Politiker
 Michael P. Kitt (* 1950), irischer Politiker

 Tom Kitt (* 1952), irischer Politiker

K.I.T.T. steht für:
 Knight Industries Two Thousand, Auto aus der Fernsehserie Knight Rider

Siehe auch:

 Kit
 Kidd
 Kid